Cis kan syfta på:

 Cis, Trento – en ort i Italien
 Cis (djur) – ett släkte inom skalbaggsfamiljen trädsvampborrare
 Cis (kemi) – inom kemi
 Cis-regulativa element – inom molekylärbiologi DNA-kod med transkriptionsreglerande funktion
 Cisperson – inom genusvetenskap könsmässiga faktorer tydligt manliga eller kvinnliga 
 Mount Cis  – ett berg i Antarktis